Derby d'Italia – partita di calcio tra le squadre di  e .
Derby d'Italia – partita di pallacanestro tra le squadre di Olimpia Milano e Virtus Bologna.
 Derby d'Italia – partita di pallamano tra le squadre di  e .
 Derby d'Italia – partita di rugby a 15 tra le squadre di  e .